Сергей Геннадьевич Башкиров
 Башкиров, Сергей Геннадьевич (род. 1959) — советский и украинский футболист, тренер.
 Башкиров, Сергей Геннадьевич (род. 1977) — российский биатлонист.